La banda della BMX (BMX Bandits) – film del 1983 diretto da Brian Trenchard-Smith
 BMX Bandits – gruppo musicale britannico